Kostym kan syfta på:
 Kostym (dräkt) – en typ av dräkt bestående av kavaj, långbyxor samt eventuellt även en väst i samma tyg
 Kostym (utklädnad) – kostym för en maskerad
 Scenkostym – de kläder och accessoarer som en skådespelare bär för att gestalta en rollfigur
 Kostym – kläder från en historisk epok i till exempel genre- och historiemåleri och kostymfilmer, se tidsenlig klädsel